Religie
 Kruisweg (religie) (Latijn: via crucis) - 14 staties (stopplaatsen, afbeeldingen) van de lijdensweg die Jezus Christus aflegde.
 Via Dolorosa - naam van de straat in Jeruzalem waar Christus langs zou zijn gegaan op zijn weg naar Golgotha
 Kruisweg (Herentals) - Belgische imitatie van de Kruisweg
 Via Salvatoris (Wielenbach) - Duitse imitatie van de Kruisweg
 Kruisweg (Deurne) - serie schilderingen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Kruisweg (Handel) - monument in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Kruisweg (Helvoirt) - serie schilderingen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Kruisweg (Manderfeld) - religieus monument in de Belgische provincie Luik
 Kruisweg (Sint-Pancratiuskerk, Heerlen) - serie schilderijen in de Nederlandse provincie Limburg

Geografie
 Kruisweg (Groningen) - dorp in de gemeente Het Hogeland (Groningen)
 Kruisweg (Haarlem) - weg in de binnenstad van Haarlem
 Kruisweg (Haarlemmermeer) - verbindingsweg in de Haarlemmermeerpolder
 Kruisweg (Hulst) - buurtschap in de gemeente Hulst
 Kruisweg (Zuid-Holland) - dorp in de gemeente Lansingerland (Zuid-Holland)

Overig
 Kruisweg (Herri met de Bles) - schilderij van Herri met de Bles
 Kruisweg (hoorspel) - hoorspel van Andries Poppe
 Kruisweg (Zone Stad) - aflevering van een televisieserie
 Cornelis Kruisweg - Nederlands architect
 De Kruisweg (herberg) - monument in de Nederlandse provincie Friesland

Zie ook 
 Gelijkvloerse kruising, de plaats waar twee wegen elkaar kruisen